Битва при Балхе:

 Битва при Балхе — сражение между армиями аштарханида Баки Мухаммада и Сефевидов около города Балх в 1602 году.
 Битва при Балхе — сражение между армиями Исмаила Самани и Саффарида Амр ибн Лейса около города Балх в 900 году.